Зокитипа има више значења:

 Зокитипа (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Зокитипа (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику